Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 1988 s-au desfășurat în perioada 17 - 30 septembrie 1988, la Seul în Coreea de Sud. Au fost 12 echipe masculine și 8 echipe feminine. Podiumul masculin a fost ocupat de către Uniunea Sovietică, Iugoslavia, respectiv Statele Unite ale Americii, iar cel feminin de către Statele Unite ale Americii, Iugoslavia, respectiv Uniunea Sovietică.

Podium

Faza eliminatorie

Masculin 
</onlyinclude>

Feminin 
</onlyinclude>

Baschet
1988